Еораптор () — один з найбільш ранніх представників групи динозаврів, що жив у пізньому тріасі в північно-західній області Аргентини 228–225 млн років тому.

Історія знахідки 
Скам'янілості цього динозавра вперше були виявлені в 1991 році палеонтологом Чиказького університету Полом Серено, в Аргентині, в місці Вальє де ла Луна (, Долина Місяця). Пізніше було виявлено ще кілька добре збережених кістяків.

Етимологія назви 
Назва типового виду означає «місячний світанковий грабіжник» ( означає «ранок» або «зоря»,  — «грабіжник»,  — «місячний», «з Місяця»). Остання частина назви відображає місце першого знаходження решток цього динозавра.

Будова тіла 
Постава стрункого тіла — вертикальна, опора на задні ноги, а його передні кінцівки були в два рази коротше задніх і мали по п'ять «пальців». Три з них могли бути використані для полювання і утримання здобичі. Мав приблизно 1 м завдовжки та масу приблизно 10 кг. При бігу він спирався на пальці нижніх кінцівок, припускають, що еораптор був швидким. Є думки, що він був всеїдним. При атаці на живу істоту він рвав її кігтями і гострими зубами. Відсутність рухливого суглоба у нижній щелепі заважала йому полювати на велику здобич.

Таксономічне положення 
Будова скелета дозволяє зарахувати еораптора до ряду ящеротазових динозаврів, однак більш точне таксономічне положення роду спірно. Найімовірніше еораптор належить до тероподів.

Кладограма базується на дослідженнях Г.-Д. Суеса з співавторами (2011). В той же час певні деталі будови еораптора (приміром, збільшені ніздрі) характерні для рослиноїдних завроподоморфів. Але Пол Серено у 2013 році заявив, що еораптор не належить до тераподів, а є завроподоморфом.

Примітки

Джерела 
 Sereno, P.C., Forster, C.A., Rogers, R.R., and Moneta, A.M. (1993). Primitive dinosaur skeleton from Argentina and the early evolution of the Dinosauria. Nature 361, 64-66.
 Paul G.S., The Princeton Field Guide to Dinosaurs (Princeton University Press, 2010), p. 68.

Посилання 
 Kaplan M, «Move over Eoraptor»,  , 13-1-2011.
 Eoraptor lunensis. Fossil, Primitive Dinosaur 
 

Вимерлі тварини, описані 1993
Динозаври тріасового періоду
Ящеротазові
Динозаври Південної Америки